Er zijn twee provinciale Archeologische Museums (PAM) in Oost-Vlaanderen:
 Provinciaal Archeologisch Museum (Ename)
 Provinciaal Archeologisch Museum (Velzeke)